zZz, een band
 Zzz (automerk), een automerk uit Taiwan
 Een klanknabootsing van het ademhalingsgeluid tijdens het slapen